Hemgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hemgrundet, Kristinestad, Österbotten, 
 Hemgrundet, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar